Municipio de Winona puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Winona (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Winona (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Winona (condado de Logan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Winona (condado de Shannon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shannon.